Leeuwenburg (Alkmaar), rijksmonumentaal pand in Alkmaar
 Leeuwenburg (Amsterdam), onderwijslocatie van de Hogeschool van Amsterdam
 Leeuwenburg (Driebergen), een huis aan de Langbroekerdijk in Driebergen-Rijsenburg
 Leeuwenburg (Harlingen), voormalig gebouw in Harlingen
 Leeuwenburg (Maarssen), buitenplaats in Maarssen
 Leeuwenburg (stins) , voormalige stins in Sneek
 Huis Leeuwenburg, villa in Vught

Zie ook 
 Leeuwenberg (doorverwijspagina)
 Leeuwenborgh (doorverwijspagina)